Anglès, la tercera llengua més parlada del món, així com la més utilitzada internacionalment com a segona
 Anglès, membre del grup dels anglesos, grup humà procedent d'Anglaterra 
 Toponímia:
 Anglès (la Selva), vila i municipi a la comarca de la Selva 
 Anglès (Tarn), municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Biografies:
 Francesc Anglès i Garcia, escultor 
 Higini Anglès i Pàmies
 Jordi Anglès Soler (Terrassa, 1956 - K2, Pakistan, 1995), alpinista i escalador català